Er zijn meerdere internationale verdragen bekend onder de naam Verdrag van Saint-Germain, die genoemd zijn naar de plaats Saint-Germain-en-Laye bij Parijs waar zij gesloten werden:

 Vrede van Saint-Germain-en-Laye, gesloten in 1570 tijdens de Franse godsdienstoorlogen, waarmee een korte rustperiode werd geschapen. Aan de gewapende conflicten kwam evenwel pas een eind met het Edict van Nantes drie decennia later
Verdrag van Saint-Germain (1594)
Verdrag van Saint-Germain (1632)
Verdrag van Saint-Germain (1635)
Verdrag van Saint-Germain (1641)
 Vrede van Saint-Germain (1649), een poging om rust te brengen in de periode van La Fronde
 Verdrag van Saint-Germain (1679), gesloten tussen Frankrijk en Brandenburg waarmee de Duitse keurvorst op de Zweden veroverde gebieden in Noord-Duitsland teruggaf
 Verdrag van Saint-Germain (1919), gesloten op 10 september 1919 tussen de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog en rompstaat Oostenrijk.